Правдинська сільська рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України:

 Правдинська сільська рада — Харківська область, Первомайський район
 Правдинська сільська рада — Херсонська область, Білозерський район